Stokes peut désigner :

Patronyme 

 William Stockes (1804-1878), médecin irlandais (respiration de Cheyne-Stockes, syndrome d'Adams-Stockes)
John Lort Stokes (1812-1885), militaire britannique
George Gabriel Stokes (1819-1903), mathématicien et physicien britannique (loi de Stokes)
Whitley Stokes (1830-1909), linguiste britannique.
Frederick Stokes (1850-1929), joueur anglais de rugby à XV
Adrian Scott Stokes (1854-1935), artiste peintre britannique
 Sir (Frederick) Wilfried Stokes, (1860-1927) inventeur et ingénieur britannique
Adrian Stokes (1887-1927), médecin britannique, découvreur du virus de la fièvre jaune.
Richard Stokes (1897-1957), homme politique britannique.
Adrian Durham Stokes (1902-1972), artiste peintre et écrivain.
Constance Stokes (1906-1991), peintre australienne
Robert Stokes (1908-1980), animateur américain
Manning Lee Stokes (1911-1976), écrivain américain, auteur de roman policier, d'espionnage et de science-fiction
Barbara Stokes (1922-2009), pédiatre irlandaise et militante pour les personnes handicapées
Irvin Stokes (1926-), trompettiste de jazz américain
Carl Stokes (1927-1996), homme politique américain
Maurice Stokes (1933-1970), joueur de basketball américain
John Stokes (1943-), dessinateur britannique
Shelly Stokes (1967-), joueuse américaine de softball
Ed Stokes (1971-), joueur américain de basket-ball
Suzanne Stokes (1979-), top modèle de charme et actrice américaine
Anthony Stokes (1988-), joueur de football irlandais
Demi Stokes (1991-), joueuse anglaise de football

Découvertes et notions scientifiques 
Qui se rapportent à George Gabriel Stokes
Stokes (unité)
les paramètres de Stokes
la dérive de Stokes
l'écoulement de Stokes
le théorème de Stokes
les équations de Navier-Stokes
le déplacement de Stokes
la loi de Stokes
le fluide de Stokes
l'héliographe de Campbell-Stokes
le théorème d'unicité de Stokes

Toponyme 

le comté de Stokes, en Caroline du Nord

Divers 
le Quadruplex de Francis Marion Stokes, bâtiment historique américain
Stokes, une entreprise fictive dans ''Euro Truck Simulator 2

Notes et références 

Homonymie de patronyme
Patronyme anglais